

События 
 Восточная Римская империя — 20 апреля авары Баяна I в сражении у реки Янтрус разгромили армию византийского полководца Коментиола. По условиям нового перемирия увеличена дань, выплачиваемая Византией аварскому кагану, новой границей становится Дунай. Император Византии Маврикий при посредничестве папы Григория I также подписывает трёхлетний мир с королём лангобардов Агилульфом.
 Британские острова — войско бриттского королевства Гододин уничтожено англами Дейры и Берниции в битве при Катраете (по другим источникам — 600).
 Ирландия — в битве при Дун Болге войско Лагена нанесло поражение силам Верховного короля Ирландии Аэда мак Айнмереха, который пал в бою.
 Китай — империя Суй предприняла крупномасштабную военную экспедицию против Когурё (Корея). Армия, которую возглавлял сын императора Вэнь-ди Ян Лян, понесла большие потери и отступила, не добившись военного успеха.
 Китай — основан буддийский монастырь Гоцин.
 Япония — принц Умаяду (Сётоку) издаёт прокламацию, поддерживающую распространение буддизма.

Родились 
 Брахмагупта, индийский астроном и математик.
 Ли Шимин (Тай-цзун), император династии Тан (по другим источникам — 599).

Скончались 
 Видок (Чанг), монарх корейского государства Пэкче.
 Винтрион, герцог Шампани.
 , ирландский поэт и христианский святой (убит пиратами).

См. также 

 Список глав государств в 598 году

Примечания